Bhakar kan syfta på:

 Chang Bhakar – en brittisk vasallstat i Chutia Nagpur (norra Gondwana), Indien
 Gir Bhākar – ett berg i Indien
 Bhākar Minor – en kanal i Indien